Montgaillard (Ariège)
 Montgaillard (Aude)
 Montgaillard (Landes) 
 Montgaillard (Hautes-Pyrénées) 
 Montgaillard (Tarn)
 Montgaillard (Tarn-et-Garonne)
ook:
Montgaillard-de-Salies,  Haute-Garonne
Montgaillard-Lauragais,  Haute-Garonne
Montgaillard-sur-Save,  Haute-Garonne]

Mongaillard,  Lot-et-Garonne